Schnitzenbaumer ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Schnitzenbaumer (* 1938), deutsche Malerin und Bildhauerin
 Otto Schnitzenbaumer (1922–2012), deutscher Immobilienunternehmer